Ancora in due è un singolo del cantante italiano Deddy, pubblicato il 17 febbraio 2021 come terzo estratto dal primo EP Il cielo contromano.